The Meal Ticket – cortometraggio del 1914 diretto da Travers Vale 
The Meal Ticket – cortometraggio del 1931 diretto da Roy Mack
The Meal Ticket – episodio del 1964 della serie tv Polvere di stelle